

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Lesiny – przysiółek wsi Kowalowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Lesiny – część wsi Kozłowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity

Miejscowości na Białorusi 
 Lesiny – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Józefowo

Zobacz też 
 Lesiny Małe
 Lesiny Wielkie